Als Neuer Leuchtturm werden bezeichnet:

 Leuchtturm Kap Arkona #Neuer Turm
 Neuer Leuchtturm Borkum
 Leuchtturm Lindau
 Neuer Leuchtturm Wangerooge